Blümner ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Blümner (* 1975), deutsche Regisseurin, Kamerafrau und Drehbuchautorin
 Ernst Blümner (1779–1815), deutscher Legationsrat und Rittergutsbesitzer
 Heinrich Blümner (1765–1839), deutscher Jurist und Mäzen
 Johann Gottfried Blümner (1724–1798), deutscher Kommissionsrat und Kreisamtmann
 Johann Gottlieb Blümner (1763–1837), Rendant beim Oberlandesgericht Breslau
 Hugo Blümner (1844–1919), deutscher Klassischer Archäologe und Altphilologe
 Rudolf Blümner (1873–1945), deutscher Schauspieler, Rezitator, Lyriker und Essayist

Siehe auch:
 Blumner
 Blümer